Dlingo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Dlingo, Yogyakarta, by, 
 Dlingo, Boyolali, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar